Bob Rivard (né le  à Sherbrooke dans la province du Québec au Canada et mort le  à Peterborough dans la province de l'Ontario au Canada) est un ancien joueur de hockey sur glace en Amérique du Nord.

Carrière en club
Rivard a commencé sa carrière professionnelle en jouant en tant que centre dans l'équipe des Petes de Peterborough de l'Association de hockey de l'Ontario (aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario). Après une quinzaine de saisons dans les ligues mineures (Ligue internationale de hockey, Ligue américaine de hockey, etc.), il est choisi en 1967, par les Penguins de Pittsburgh pour faire partie de leur première équipe. Néanmoins, cela ne marchera pas et il passera une bonne partie de la saison dans la LAH. Dès l'année d'après, il retourne jouer dans les ligues mineures et mettra fin à sa carrière en 1976.

En 1967, il reçoit le trophée Dudley-« Red »-Garrett de la meilleure recrue de l'année de la LAH.

Robert Rivard meurt le  janvier 2023 à Peterborough dans la province de l'Ontario à l'âge de 83 ans.

Statistiques de carrière

|1958-1959 ||Petes de Peterborough ||AHO ||10||3||2||5||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1959-1960 ||Petes de Peterborough ||AHO ||48||22||31||53||0||-||-||-||-||-
|-
|Royaux de Montréal ||EPHL ||-||-||-||-||-||4||0||0||0||2
|-
|1960-1961 ||Mercurys de Toledo ||LIH ||62||20||25||45||23||-||-||-||-||-
|-
|1961-1962 ||Chiefs d'Indianapolis  ||LIH ||68||40||51||91||33||-||-||-||-||-
|-
|1962-1963 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||70||20||36||56||25||11||8||2||10||6
|-
|1963-1964 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||70||34||62||96||38||12||3||11||14||4
|-
|1964-1965 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||70||46||70||116||44||10||7||8||15||2
|-
|1965-1966 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||70||42||91||133||32||6||4||5||9||2
|-
|1966-1967 ||As de Québec||LAH ||71||22||40||62||22||5||3||2||5||0
|-
|1967-1968 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||41||14||24||38||12||-||-||-||-||-
|-
|1967-1968||Penguins de Pittsburgh||LNH ||27||5||12||17||4||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1968-1969 ||As de Québec ||LAH ||32||3||17||20||20||4||0||3||3||2
|-
|Clippers de Baltimore ||LAH ||73||17||20||37||20||-||-||-||-||-
|-
|1969-1970 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||68||21||35||56||16||5||2||3||5||0
|-
|1970-1971 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||68||26||16||42||16||6||1||2||3||6
|-
|1971-1972 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||75||23||35||58||18||18||10||15||25||8
|-
|1972-1973 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||76||25||50||75||28||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||76||36||56||92||48||9||4||5||9||0
|-
|1974-1975 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||24||7||14||21||16||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Clippers de Baltimore ||LAH ||46||14||23||37||26||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976 ||Lancers de Lindsay || ||30||12||17||29||14||-||-||-||-||-

Équipes d'étoiles et trophées
 Récipiendaire du trophée Dudley-« Red »-Garrett en 1967

Notes et références

Voir aussi

Naissance en août 1939
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Mercurys de Toledo
Joueur des Chiefs d'Indianapolis
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des As de Québec
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 83 ans
Décès à Peterborough (Ontario)
Décès en janvier 2023